Because of You est une expression anglo-saxon signifiant « À cause de toi ». Il peut faire référence à :

Cinéma 

 , film de Joseph Pevney sorti en 1952 ;
 , titre alternatif de , film de Ryu Murakami sorti en 2000 ;

Musique

Album 

 , de  sorti le  ;
 , de  sorti le  ;
 ,  studio de  sorti le .

Chanson 

 , d'Arthur Hammerstein et  écrite en 1940 ;
 , de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , du groupe 98 Degrees présente sur l'album  sorti le  ;
 , du groupe  présente sur l'album  sorti le  ;
 , de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , de Kelly Clarkson présente sur l'album  sorti le  ;
 , de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , d' présente sur l'album  sorti le  ;
 Because of You, de Gustaph représentant la Belgique au Concours Eurovision de la chanson 2023 et sortie le .

Voir aussi